Ел Мирал има више значења:

 Ел Мирал (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирал (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику